Associação Atlético Noroeste de Miracema é uma agremiação esportiva da cidade de Miracema.

História 

Disputou a Super Copa Noroeste em 2018 e 2019, sendo vice-campeão em 2018.

Estatísticas

Participações 

Esporte de Miracema
Clubes de futebol fundados em 2017
Fundações no Rio de Janeiro em 2017
Clubes de futebol do Rio de Janeiro (estado)